Фронтини — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Фронтини, Карлос Эстебан (род. 1981) — аргентинский и бразильский футболист.
 Фронтини, Франческо Паоло (1860—1939) — итальянский композитор и дирижёр.